Kambangan (eiland), een klein eiland ten zuiden van het Indonesische eiland Java
Kambangan (Lebaksiu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
Kambangan (Bruno), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
Kambangan (Blado), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java